2012 Torun FIM Speedway Grand Prix – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2012. Zawody odbyły się 6 października 2012 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Macieja Janowskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Emil Pulczyński i Kamil Pulczyński.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Kenneth Bjerre. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Martin Vaculík.

 (7)  Kenneth Bjerre → (19)  Martin Vaculík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 5 października.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Vaculik, Andersen, Jonsson, Hampel
 Gollob, Hancock, N.Pedersen, Ljung
 Sajfutdinow, Lindbäck, Harris, B.Pedersen
 Holder, Lindgren, Crump, Janowski
 Lindgren, Gollob, Harris, Andersen
 Holder, Sajfutdinow, Hampel, Hancock
 Lindbäck, Vaculik, N.Pedersen, Crump
 Janowski, Jonsson, B.Pedersen, Ljung
 Lindbäck, Hancock, Janowski, Andersen
 Gollob, B.Pedersen, Crump, Hampel (d)
 Vaculik, Ljung, Holder, Harris
 N.Pedersen, Sajfutdinow, Lindgren, Jonsson
 Holder, N.Pedersen, Andersen, B.Pedersen
 Lindbäck, Hampel, Lindgren, Ljung
 Gollob, Janowski, Sajfutdinow, Vaculik
 Hancock, Crump, Harris, Jonsson
 Sajfutdinow, Andersen, Crump, Ljung
 Harris, Janowski, N.Pedersen, Hampel
 Vaculik, Hancock, Lindgren, B.Pedersen
 Gollob, Holder, Jonsson, Lindbäck
 Półfinały:
 Gollob, Hancock, Vaculik, Janowski
 Holder, Lindbäck, N.Pedersen, Sajfutdinow
 Finał:
 Lindbäck, Gollob, Hancock, Holder (d)

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Przypisy 

Polska, II
2012, II
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu